Giles es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Giles (Tennessee)
 Condado de Giles (Virginia)